2308 Schilt – asteroide della fascia principale
 Semmy Schilt – karateka, kickboxer, ex artista marziale misto e judoka olandese